Brandejs ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandr Brandejs (1848–1901), tschechischer Grundbesitzer, Unternehmer und Mäzen tschechischer Künstler
 Ivan Brandejs (* 1950), tschechoslowakischer Segler
 Václav Brandejs (* 1946), tschechoslowakischer Segler

Siehe auch:
 Brandeis